Wasserkuppe, monte più alto dei monti Rhön
10242 Wasserkuppe, asteroide